Modell 1 steht für:
 Harley-Davidson Modell 1, Motorradmodell
 Walther Modell 1, Pistole

Model 1 oder Model I steht für:
 Boeing Model 1, Wasserflugzeug, siehe B & W Seaplane
 Aerocar Model I, Flugauto, siehe Aerocar Incorporated#Model I
 Tandy TRS-80 Model 1, Heimcomputer